Josef du Jardin – ex cestista belga
 Luigi Du Jardin – pallanuotista e calciatore italiano